Натуральне число 617
 617 рік до нашої ери
 617 рік нашої ери